Acontia rigatoi is een vlinder uit de familie uilen (Noctuidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 2008 door Hacker, Legrain & Fibiger.

De soort komt voor in het Afrotropisch gebied.

rigatoi
Dier uit het Afrotropisch gebied